Gudmundtjärn eller Gudmundstjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Gudmundtjärnen, Västmanland, sjö i Skinnskattebergs kommun,  (7,44 ha)
Gudmundstjärnen, Dalarna, sjö i Rättviks kommun, 
Norra Gudmundtjärnen, sjö i Mora kommun, 
Södra Gudmundtjärnen, sjö i Mora kommun,  (5,5 ha)
Gudmundstjärnen, Medelpad, sjö i Sundsvalls kommun,  (11,7 ha)
Gudmundstjärn, bondhemman i Indal, 35 km nordväst om Sundsvall, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn